Список исполнителей с наибольшим количеством синглов № 1 (Великобритания) (UK Singles Chart) включает исполнителей с наибольшим числом синглов, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных синглов в Великобритании. Составлен на основе еженедельных списков «The Official Charts Company» (ОСС) и журнала «Music Week» (лучшие 75).

Кратко

Подробно

Двадцать один

Семнадцать

Четырнадцать

Тринадцать

Двенадцать

Девять

Восемь

Семь

Шесть

Пять

Четыре

Список 2 
 7 — Кельвин Харрис
 6 — Slade, Род Стюарт, Blondie, Boyzone, Queen, Sugababes, Бритни Спирс, Дэвид Гетта
 5 — The Police, Дэвид Боуи, The Bee Gees, All Saints, Бейонсе, The Black Eyed Peas, Dizzee Rascal, JLS, Ne-Yo, Flo Rida, will.i.am, Тайни Темпа, Шерил Коул, Bruno Mars
 4 — Frankie Laine, Guy Mitchell, The Everly Brothers, Frank Ifield, T.Rex, The Jam, Shakin' Stevens, Wham!, Pet Shop Boys, Gerry Marsden, Jason Donovan, Уитни Хьюстон, Cher, B*Witched, Geri Halliwell, Shaggy, S Club 7, Кристина Агилера, Gareth Gates, Will Young, Busted, Nelly, Girls Aloud, Lady Gaga, Usher, Olly Murs , Джастин Тимберлейк, Сэм Смит

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Комментарии

Ссылки

Литература 
 

Рекорды в хит-парадах
Списки:Музыка Великобритании